Посольство Швеции в Финляндии (, ) — дипломатическое представительство Швеции в Финляндии. Расположено в Хельсинки на Рыночной площади (Pohjoisesplanadi 7 B).

Здание было построено в 1839 году по проекту архитектора  в качестве жилого дома для предпринимателя .

В 1905 году в здании было открыто отделение Государственного банка Российской империи, а в 1906 году произошло резонансное ограбление.

В 1920-е годы в здании разместилось Посольство Швеции в связи с чем по проекту архитектора Торбена Грута особняк был полностью перестроен, приобретя внешнюю архитектурную стилистику Стокгольмского дворца шведских монархов.

См. также 
 Финско-шведские отношения
 Внешняя политика Швеции

Ссылки 
 

Хельсинки
Финляндия
Дипломатические представительства в Финляндии